Ралли Дакар 2010 — 31-е соревнование трансконтинентального марафона. Второй раз подряд оно проходило в Южной Америке, традиционно в январе. 1 января участники стартовали у Обелиска Буэнос-Айреса, и после 14 этапов в Аргентине и Чили финишировали 16 января в той же аргентинской столице.

На старт вышли 362 транспортных средства: 151 мотоцикл (добрались до финиша 88), 25 квадроциклов (финишировали 14), 134 легковых автомобиля (57) и 52 грузовика (28). Автомобили и грузовики преодолели 9030 километров, мотоциклы — 4937. Длина непосредственно спецучастков была равна 4810 километров для автомобилистов и грузовиков и на 93 меньше для остальных.

Среди мотоциклистов победу с часовым преимуществом одержал Сириль Депре на KTM. Действующий победитель Марк Кома не очень удачно провёл первые этапы, а после использования чужого колеса получил 6-часовой штраф. Лучшим квадроциклистом оказался местный гонщик Маркос Патронелли, его брат Алехандро проиграл ему 2 часа и стал вторым. У внедорожников снова вне конкуренции оказалась команда «Volkswagen», Карлос Сайнс опередил своего партнёра Насера аль-Аттия на 2 минуты. Лучшим среди грузовиков стал экипаж Владимира Чагина, на час с лишним опередивший Фирдауса Кабирова. Третий призёр проиграл Чагину более 10 часов.

Маршрут

Результаты

Результаты этапов

Мотоциклы

Квадроциклы

Внедорожники

Грузовики

Итоговое положение

Мотоциклы

Квадроциклы

Внедорожники

Грузовики

Инциденты 
 Гибель гонщиков и зрителей на этом ралли происходит практически ежегодно, в этот раз на 1-м этапе погибла 28-летняя зрительница Наталья Соня Галлардо, когда Desert Warrior 4x4 Мирко Шультиса въехал в толпу зрителей на обочине. Ещё несколько человек были ранены и госпитализированы.
 Очень многие участники не сумели добраться до финиша 3-го этапа в светлое время суток, поэтому старт следующего этапа был перенесён на полтора часа, а сам он укорочен на 40 километров.
 Мотогонщик KTM Лука Манка попал в серьёзную аварию на 6-м этапе. Врачи ввели спортсмена, получившего черепно-мозговую травму, в искусственную кому, из которой он вышел через неделю.
 Первая часть 9-го этапа в районе Копиапо была покрыта туманом, поэтому он был сокращён на 168 километров.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Статистика соревнования на championat.com
 

Ралли «Дакар» по годам
2010 год в автоспорте
Спорт в Аргентине в 2010 году
Спорт в Чили в 2010 году
Январь 2010 года
Автоспорт в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Чили